Города Южно-Африканской Республики () — список наиболее крупных населённых пунктов ЮАР. По данным интернет-сайта World Gazeteer, в ЮАР есть 200 городов с численностью более 13 000 человек.

Список городов ЮАР

Примечания

Ссылки 

 
ЮАР
Города